Diphyllobothrium är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Thomas Spencer Cobbold 1858,. Diphyllobothrium ingår i familjen Diphyllobothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Diphyllobothrium